(5682) Бересфорд () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 9 октября 1990 года американским астрономом Робертом Макнотом в обсерватории Сайдинг-Спринг и назван в честь австралийского астронома Энтони Чарльза Бересфорда ().

См. также 
 Список астероидов (5601—5700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей